Wupperhof bezeichnet

 Wupperhof (Leichlingen), eine Ortschaft an der Wupper in Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Wupperhof (Wuppertal), ein historischer Wohnplatz an der Wupper in Wuppertal-Barmen, Nordrhein-Westfalen